XXXI хоккейный Кубок Германии (нем. Deutschland Cup) состоялся с 5 по 8 ноября 2020 года в Крефельде. Из-за глобальной пандемии коронавируса в турнире отказались участвовать сборные России, Словакии, Швейцарии и Норвегии. Только национальная команда Латвии и специально созданная «Топ команда Пекина» (вторая сборная Германии) приняли участие в Кубке вместе с хозяевами турнира.

Формула турнира 
Игры проходили при пустых трибунах. Каждый день проводилось по одной игре. Все команды сыграли в один круг каждый с каждым, в финале встретились сборные Германии и Латвии. Победителем турнира стала Латвия, принявшая участие в турнире во второй раз после 2006 года.

Матчи

Положение команд после предварительных игр

Финал

Итоговая таблица

Лучшие игроки

Победитель

Ссылки 

 Официальный сайт Кубка Германии